ТАУ — многозначная аббревиатура:

 ТАУ — Таджикский аграрный университет имени Шириншо Шотемура
 ТАУ — Тбилисское артиллерийское училище
 ТАУ — телевизионное абонентное устройство
 ТАУ — Телевизионное агентство Урала — телекомпания областного значения в городе Екатеринбурге.
 ТАУ — Телескоп Автоматизированный Удаленный на Астрономической станции ТАУ.
 ТАУ — теория автоматизированного управления
 ТАУ — теория автоматического управления — дисциплина, изучающая процессы автоматического управления объектами разной физической природы.
 ТАУ — Тольяттинская академия управления
 ТАУ — Томское артиллерийское училище
 ТАУ — топографическая аэрофотоустановка
 ТАУ — торфоаммиачные удобрения
 ТАУ — Транспортная академия Украины
 ТАУ — Тульское артиллерийское училище
 ТАУ — Туристическая ассоциация Украины

См. также 
 ТАУК — территориальный автоматизированный узел коммутации и управления
 Тау
 
 ВТАУ — вычислительная техника и автоматическое управление
 ФТАУ — Федерация тяжёлой атлетики Украины
 TAU